Swatara ist unter anderem die Bezeichnung von:

 Swatara Creek, Fluss im Dauphin County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Swatara (Minnesota), Ortschaft im Aitkin County, Minnesota

Siehe auch:
 Swatara Township